Gore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Gore Township (Kansas), im Sumner County
 Gore Township (Michigan), im Huron County
 Gore Township (Oklahoma)